Termin RHA ima više značenja.

 RNK helikaza, enzim
 Ramnoza, monosaharid